London - escrita inglesa da capital da Inglaterra, Londres

Localidades
London (Arkansas)
London (Califórnia)
London (Kentucky)
London (Ohio)
London (Ontário)
Ou ainda:
East London

Outros
London (filme estadunidense de 2005)
London (filme indiano de 2005)
London Records
London Town
8837 London

Desambiguações de topônimos